Publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang (s.s.) - Belgisch administratiefrechtelijk statuut van wegen
 Publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang (s.l.) - begrip uit het Belgisch zakenrecht